Список пресмыкающихся Румынии включает виды класса пресмыкающихся, которые были зарегистрированы на территории Румынии. Пресмыкающиеся, или рептилии  — класс (по традиционной классификации) или парафилетическая группа (по кладистической классификации) преимущественно наземных позвоночных животных.

Видовое разнообразие 
Пресмыкающиеся составляют заметную часть фауны наземных позвоночных  Европы в целом и Румынии в частности. В целом подтверждено постоянное обитание на территории страны 25 видов пресмыкающихся: 11 видов змей, 10 видов ящериц и 4 видов черепах. Помимо этого, на территории Румынии зарегистрирован ещё один вид черепах — логгерхед, чей мигрирующий экземпляр единожды был отловлен в акватории страны (в связи с чем вид не включается в список постоянной герпетофауны региона).

Из всего видового состава герпетофауны Румынии 24 вида является автохтонными (со времени своего становления обитают в данной местности), а 1 вид — красноухая черепаха — интродуцированным и инвазивным.

Список видов 
Данный список объединяет таксоны видового и подвидового уровня, которые были зарегистрированы на территории Румынии и приводились для неё исследователями в литературных публикациях. Список состоит из русских названий, биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных с ними имён учёных, впервые описавших данный таксон, и годов, в которых это произошло. В четвёртом столбце таблицы для каждого вида приводится информация о его распространении на территории Румынии на основании работы «Diversity and distribution of reptiles in Romania» (Cogălniceanu D., Rozylowicz L., Székely P., et al. 2013) если не указаны другие источники. Для некоторых видов приводятся замечания по систематике (подразумевается обитание на территории страны номинативных подвидов, если не указано иное). Отряды и семейства в списке расположены в систематическом порядке.

Легенда:

Обозначения охранного статуса МСОП:
  — виды на грани исчезновения (в критическом состоянии)
  — виды под угрозой исчезновения
  — уязвимые виды
  — виды, близкие к уязвимому положению
  — виды под наименьшей угрозой
  — виды, для оценки угрозы которым не хватает данных
  — виды, не представленные в Международной Красной книге

Примечания

Литература 
 

Прес